Luisenhof steht für folgende Orte:
  Luisenhof (Brandenburg an der Havel), einen Wohnplatz der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Luisenhof (Falkenhagen (Mark)), einen Wohnplatz der Gemeinde Falkenhagen (Mark), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Luisenhof (Gumtow), Wohnplatz im Ortsteil Dannenwalde von Gumtow, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Luisenhof (Löwenberger Land), Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Luisenhof (Milmersdorf), ein Gemeindeteil von Milmersdorf, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Luisenhof (Milower Land), Wohnplatz der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Luisenhof (Neuenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Neuenkirchen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Luisenhof (Oranienburg), ein Wohnplatz in der Stadt Oranienburg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Luisenhof (Spreenhagen), ein Wohnplatz in der Gemeinde Spreenhagen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Luisenhof ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Luisenhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen, heute Żywki Małe, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Luisenhof, Kreis Dramburg, Brandenburg/Pommern, heute Samostrzel, Woiwodschaft Westpommern
 Luisenhof, Kreis Kempen, Wartheland, heute Świba, Woiwodschaft Großpolen
 Luisenhof, Kreis Pyritz, Pommern, heute Lucin (Przelewice), Woiwodschaft Westpommern
 Luisenhof, Kreis Schlochau, Westpreußen/Pommern, heute Smug, Woiwodschaft Pommern
 Luisenhof, Kreis Ueckermünde, Pommern, heute Płochocin (Dobra), Woiwodschaft Westpommern

Luisenhof steht für folgende Restaurants/Hotels:
 Luisenhof (Dresden), Restaurant
 Hotel Luisenhof Berlin
 Kastens Hotel Luisenhof in Hannover

Siehe auch:
 Großsteingrab Luisenhof, Großsteingrab im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Siedlung Luisenhof
 Louisenhof